Wicart est un patronyme porté notamment par :

 Casimir Wicart (1799-1879), évêque catholique français ;
 François Wicart (1926-2015), footballeur français.